Paulmier ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Binot Paulmier de Gonneville (eigentlich Binot Paulmier, Seigneur de Gonneville), französischer Seefahrer
 Bruno Paulmier (* 1958), französischer Militär, Vizeadmiral der französischen Marine